Alajõe – wieś w Estonii, w  prowincji Virumaa Wschodnia
 Alajõe – wieś w Estonii, w prowincji Tartu
 Alajõe – gmina w Estonii, w  prowincji Virumaa Wschodnia